Das Jungendoppel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Tennis wurde vom 8. bis 14. Oktober ausgetragen.

Olympiasieger wurde das Doppel aus Argentinien Sebastián Báez und Facundo Díaz Acosta.

Setzliste

Spielplan

Weblinks 
 Ergebnisse auf itftennis.com (englisch)

Tennis Jungendoppel
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Buenos Aires
2018 Jungendoppel